«Обезглавливание Иоанна Крестителя» — картина итальянского художника Караваджо, написанная в 1608 году на Мальте. Единственная известная на данный момент картина с его подписью.

Композиция 
На картине изображена казнь Иоанна Крестителя в присутствии Саломеи, приготовившей для его головы золотое блюдо. Стоящая рядом женщина, идентифицируемая как Иродиада или просто случайная свидетельница, с ужасом наблюдает, как надзиратель приказывает палачу довершить казнь отсечением головы Иоанна кинжалом. Данная сцена, популярная у итальянских художников вообще и у Караваджо в частности, упоминается в Библии лишь косвенно, и вероятнее всего позаимствована из сборника «Золотая легенда».

Как и прочие работы позднего творчества Караваджо, картина характерна минимумом деталей и реквизита. Размеры полотна позволили изобразить персонажей примерно в натуральную величину, несмотря на то, что значительная часть картины представляет собой пустое пространство.

Согласно книге искусствоведа Джона Варриано «Караваджо: искусство реализма» (2006) фоном для картины послужило изображение тюрьмы из уложения о наказаниях Ордена госпитальеров .

История создания 
Картина написана в 1608 году в качестве алтарной по заказу мальтийского Ордена госпитальеров, кавалером которого Караваджо стал в том же году, и является самой большой из всех алтарных картин мастера. Со времени написания она постоянно находится в соборе Святого Иоанна на Мальте, для которого и создавалась. Служба в Ордене оказалась для Караваджо недолгой — вскоре он вновь оказался в тюрьме за преступление, записей о котором не сохранилось, однако ему удалось осуществить побег с острова. Спустя полгода после принятия в Орден он был заочно лишён сана мальтийского рыцаря с формулировкой «гнилой зловонный орган». Церемония прошла в Оратории — том же самом зале, где находилось творение Караваджо.

Тема казни Иоанна Крестителя была продолжена художником в последующих работах. Одна из них находится в Лондонской национальной галерее, другая — в Королевском дворце в Мадриде. Возможно, Караваджо намеревался отправить какую-то из картин в дар Великому магистру Ордена Алофу де Виньякуру, чтобы заслужить его прощение, но точных сведений об этом нет.

«Обезглавливание Иоанна Крестителя» дошла до нашего времени в очень плохом состоянии, пройдя реставрацию только в 1950-е годы к знаменитой выставке в Риме 1955—1956 годов, обратившей к работе значительный интерес.

Во время реставрационных работ на картине была обнаружена подпись автора, символически помещённая им под  лужей крови раненного Иоанна, и которая немедленно стала предметом дискуссий. Одни считают, что Караваджо подписался f. Michelang.o (где f означает его принадлежность к братству Ордена), но более распространено мнение, что подпись гласит «Я, Караваджо, сделал это», подразумевая собой признание в преступлении — возможно, в убийстве Рануччо Томассони в 1606 году, из-за которого художнику пришлось бежать из Рима.

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины 1608 года
Картины Караваджо
Картины по сюжетам Нового Завета
Смертная казнь в культуре и искусстве
Иоанн Креститель в живописи